Tukotuko sławny (Ctenomys famosus) – gatunek gryzonia z rodziny tukotukowatych (Ctenomyidae). Występuje w Ameryce Południowej, gdzie odgrywa ważną rolę ekologiczną. Siedliska tukotuko sławnego położone są na terenach argentyńskiej prowincji La Rioja, na wysokości do 3800 m n.p.m..

Przypisy 

Ssaki Ameryki Południowej
Tukotukowate
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1920 roku